działanie (fizyka)
 działanie algebraiczne
 działanie (socjologia)
 działanie – forma czynu w prawie
 Zobacz też:
 działania – pojęcia z zakresu wojskowości